Podmelnica je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu grada Slunja, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 238 stanovnika te 72 obiteljskih kućanstava.
Prema popisu stanovništva 2011. godine naselje je imalo 199 stanovnika.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji